Bau Bau – mostro immaginario del folklore europeo
 Bau Bau – personaggio di Nightmare Before Christmas
 Bau-Bau – città dell'Indonesia

Pagine correlate 
 Babau (disambigua)